Хуан де ла Луз Енрикез има више значења:

 Хуан де ла Луз Енрикез, Лос Тенатес (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан де ла Луз Енрикез (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан де ла Луз Енрикез (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику